

Історія 
Край утворений 1 липня 2021 року шляхом об'єднання Кулдізького, Алсунзького та Скрундського країв, після адміністративно-територіальної реформи Латвії 2021 року.

Адміністративний поділ 
 2 міста - Кулдіга, Скрунда
 18 волостей

Населення 
Національний склад на 2016 рік.

Примітки

Посилання 

Офіційний сайт краю Латвійської Республіки